Mortero puede referirse a:

 El mortero (construcción), mezcla  de conglomerantes inorgánicos, áridos y agua, usada en construcción.
 El mortero (arma), pieza de artillería de grueso calibre y pequeña longitud que dispara generalmente proyectiles explosivos o incendiarios (granadas) en un ángulo superior a los 45° y a velocidades relativamente bajas.
 El mortero (utensilio), utensilio antiguamente usado en boticas para machacar distintas sustancias, y todavía presente en la cocina tradicional para moler.
 El mortero (heráldica), bonete de terciopelo usado en el pasado por determinadas dignidades de justicia de rango superior.

Enlaces externos